Proboj je čin probijanja, penetracija. 

Može značiti i:

 Proboj (Ljubuški, BiH), naseljeno mjesto u općini Ljubuški, BiH
 Prodor, probijanje kroz neprijateljske redove;